

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Großmürbisch

Osoby 
 Zdenko Medveš – słoweński polityk

Zobacz też 
 Mali Medveš
 Medves